Ло може да се отнася за:
 Ло, остров в Тихия океан
 Туве Ло (р. 1987), шведска певица
 Ло Уей (1918-1996), хонконгски режисьор